
Влади́мир Абра́мович Поляко́в (1864, Одесса — 10 мая 1939) — русский и французский издатель и предприниматель. Владелец и издатель немецкоязычной эмигрантской газеты Pariser Tageblatt.

Биография 

Родился в 1864 году в Одессе. Был управляющим конторой газеты Одесские новости. Переезжает в Санкт-Петербург и становится исполнительным директором «Л. и Э. Метцль и Ко.», одного из первых рекламных агентств в России, созданного Людвигом Метцлем в 1878 году. Директором Поляков стал после того, как его сестра вышла замуж за одного из сыновей братьев Метцлей. В это время, по некоторым сообщениям, придумал для агентства лозунг «Объявление есть двигатель торговли». В 1907—1917 гг. издавал петербургскую газету Современное слово, был тесно связан с газетой Милюкова Речь. 

После революции 1917 года Поляков в 1920 году переезжает сначала в Париж, потом — в Берлин. В 1924 году, Поляков вместе с семьёй возвращается в Париж. В Париже в 1924—1926 гг. участвует в издании художественного журнала Жар-птица. Также участвует в издании газеты Звено Максима Винавера и заведует отделом объявлений в газете Милюкова Последние новости.

Семья 
 Сын — историк, исследователь антисемитизма Леон Поляков. 
 Брат — журналист Александр Абрамович Поляков.
 Племянник — художник Борис Гроссер.

Издание газеты Pariser Tageblatt 

В декабре 1933 года Поляков начинает издавать единственную в Париже немецкоязычную ежедневную антигитлеровскую газету. Газета была названа Pariser Tageblatt («Парижская ежедневная газета»). Главным редактором стал . 11 июня 1936 года газета выходит с передовицей, в которой рассказывается, что Владимир Поляков продал газету Артуру Шмольцу, директору пропаганды немецкого посольства в Париже, и Pariser Tageblatt вскоре станет органом нацистской печати. В передовице также сообщалось о вновь созданной газете Pariser Tageszeitung, куда уходили Бернхард и другие антинацистски настроенные журналисты. Полякову удаётся выпустить ещё только два номера газеты, в которых он опровергал обвинения Бернхарда. Последний номер Pariser Tageblatt вышел 14 июня 1936 года.

В июле 1936 года действия Полякова разбирал суд чести, в котором участвовали многие известные евреи, в том числе Генрих Слиозберг, Владимир Жаботинский, Нехемия Финкельштейн. Суд чести полностью оправдал Полякова. В ответ Бернхард обвинил этот суд в предвзятости, заметив, что он был составлен, в основном, из друзей Полякова. В марте 1937 года комитет немецких журналистов-эмигрантов, напротив, счёл, что Бернхард действовал исходя из добрых намерений, Полякова поддержала лишь малая часть комитета. В апреле перед Исправительным судом Парижа предстали пятеро бывших служащих газеты, которые взяли перечни рассылки и редакционные материалы газеты. Обвиняемые оправдывали свои действия тем, что они боялись попадания имён беженцев в руки нацистов. Три из пяти обвиняемых были оштрафованы. В июне 1937 года Поляков подал в суд на Бернхарда за клевету и выиграл — Бернхард был оштрафован на 2000 франков и ему было предписано выплатить Полякову 10 000 франков для компенсации морального ущерба. Бернхард пытался обжаловать решение в суде высшей инстанции, но в 1938 году окончательно проиграл. Несмотря на победу в суде, Поляков был разорён и здоровье его было подорвано. 10 мая 1939 года он умер.

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 
 

Издатели Российской империи
Издатели Франции
Русские эмигранты первой волны во Франции